Площадь Ле́нина — главная площадь Астрахани.

История 
В XVI в. на части территории нынешней площади Ленина располагался Житный двор, огороженная стеной территория, примыкавшая к Кремлю. Со временем укрепления пришли в ветхое состояние и были снесены. В честь приезда Александра II на этом месте был заложен сад. Его называли Александровским бульваром.

После революции сад был назван «Олимп». К 400-летию Астрахани было решено создать на этом месте главную городскую площадь. В 1958 году создание площади завершилось, на ней было семь фонтанов и трибуна, а в центре площади поставили памятник В. И. Ленину.

К 450-летию Астрахани площадь была реконструирована по проекту архитекторов из Санкт-Петербурга. Сделано покрытие из светлых пород гранита, гармонирующие с белыми стенами Астраханского кремля, и площадь была украшена малыми архитектурными формами. Основной её достопримечательностью является комплекс фонтанов «Нева-Волга» из 7 фонтанов, из которых два самых крупных фонтана — «Нева» и «Волга», размещены по концам площади.

Здания 
Вдоль площади в послевоенные годы был создан архитектурный ансамбль жилых домов в сталинском стиле.
 № 2
 № 4
 № 6
 № 8
 № 10
 № 12
 № 14

Ссылки 
 Главной площади города 55 лет.| Агентство по делам архивов Астраханской области 

Площади Астрахани
Площади, названные в честь Владимира Ленина